Marinilla kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Marinilla (ort), Antioquia, 
 Marinilla (kommun), Antioquia,